Gloria Hooper (née en 1939), femme politique britannique
 Gloria Hooper (née en 1992), athlète italienne